Rubén García Santos, né le  à Valence, est un footballeur espagnol évoluant au poste de milieu offensif au CA Osasuna.

Biographie 

Le , García rejoint le CA Osasuna. Au terme d'une saison réussie sur le plan individuel où il finit co-meilleur passeur du championnat avec onze passes décisives, García remporte le championnat.

Statistiques

Palmarès 
  Levante UD
 Segunda División en 2017

  CA Osasuna
 Segunda División en 2019

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur espagnol
Joueur du Levante UD
Joueur du Real Sporting de Gijón
Joueur du CA Osasuna
Naissance en juillet 1993
Naissance à Valence (Espagne)